Marian Sobolewski (zm. 1922) – franciszkanin
 Marian Sobolewski (1884-1941) – polityk
 Marian Sobolewski (1940-2020) – generał brygady Wojska Polskiego